Rotterdamsche Aero Club, een Nederlandse vereniging van sportvliegers
 Rijksadministratief Centrum (Brussel), een gebouw in Brussel
 Rijksadministratief Centrum (Hasselt), een gebouw in Hasselt
 Rock Against Communism, een muzieksoort
 RAC, een voormalige voetbalclub uit Rijen die in 2003 met EVV '58 fuseerde tot VV Rijen